Isotalo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1831-1911), criminel finlandais
Pentti Isotalo (né en 1927), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois